Die 14. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1998 Women's World Open Squash Championship) fand im November 1998 in Stuttgart statt. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt. Dies war das letzte Mal, dass Einzel- und Mannschaftsweltmeisterschaft in einem kombinierten Event stattfanden. Das Gesamtpreisgeld betrug 70.000 US-Dollar.

Im Endspiel kam es zur Neuauflage des Finals aus dem Vorjahr zwischen Sarah Fitz-Gerald und Michelle Martin. Erneut setzte sich Fitz-Gerald in einer Partie über die gesamte Distanz gegen Martin mit 10:8, 9:7, 2:9, 3:9 und 10:9 durch. Dies war Fitz-Geralds dritter Titelgewinn bei einer WM. Sie zog damit mit Michelle Martin gleich. Genau wie Martin hatte Fitz-Gerald ihre Titel innerhalb von drei Jahren gewonnen.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1998
Sportveranstaltung in Stuttgart
Squashturnier in Deutschland
WSA Tour 1998/99